William Hunter (Willie Hunter) (1880-?), een Schots voetballer
 William Hunter (Billy Hunter) (1885-1937), een Schots voetballer en voetbalcoach van onder andere het Nederlands- en Turksvoetbaleftal
 William Hunter (1887-1949), Engels voetballer 
 William Hunter (arts) (1718-1783), Schots arts, anatoom en verzamelaar
 William Hunter (botanicus) (1755-1812), Brits botanicus